Виньйе́н () — город провинциального подчинения на севере Вьетнама, административный центр провинции Виньфук.

Расположен в 55 км к северо-западу от Ханоя и в 1774 км от Хошимина. Площадь города — 50,80 км². Население Виньиена по данным на 2009 год составляет 94 294 человека, из них 84,36 % — городское население и 15,64 % — сельское. По данным на 2006 год оно насчитывало 122 568 человек.

В административном отношении подразделяется на 7 городских кварталов (phường) и 2 деревни (xã).

Климат

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама